; ) — японский пловец. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Карьера 
Пример старшего брата, который занимался плаванием, привёл Томору в этот вид спорта. Он стал тренироваться на Арене Tsukimino.

В 2019 году Томору выиграл серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию среди юниоров на дистанции 200 м баттерфляем.

В 2020 году он впервые выиграл чемпионат Японии на дистанции 200 метров баттерфляем.

На Чемпионате Японии 2021 года, который стал национальным отборочным туринром на Олимпийские игры в Токио, Томору победил на дистанции 200 метров баттерфляем, установив новый национальный рекорд 1:54,88.

На летних Олимпийских играх 2020 года, которые состоялись летом 2021 года, Хонда на дистанции 200 метров баттерфляем, проплыл за 1:53,73, завоевав олимпийскую серебряную медаль, устпил только чемпиону венгру Кристофу Милаку.

На чемпионате Японии 2022 года в коротких бассейнах Томору установил мировой рекорд на своей любимой дистанции 200 м баттерфляй с результатом 1:46.85, опередив прежнего держателя рекорда, своего соотечественника Дайя Сэто более чем на 3 секунды.

Примечания 

Пловцы Японии
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года